Чонси (, ) — английские личное имя или фамилия.

Носители фамилии 
  (1772—1840) — американский военно-морской офицер, командующий Средиземноморской эскадрой (1816), комендант Бруклинской военно-морской верфи (1807—1813, 1824—1833), председатель Совета военно-морских комиссаров (1837—1840).
  (род. 1954) — американский историк, лауреат премий Фредерика Джексона Тёрнера (1995) и Мерла Кёрти (1996) Организации американских историков.
 Чонси, Израэль (1644—1703) — конгрегационалистский священник, сооснователь Йельского университета, сын Чарльза Чонси (1592—1672).
  (род. 1981) — американский баскетболист, игрок чемпионата Германии в составе клуба «Лёвен Брауншвейг».
  (1900—1970) — австралийская детская писательница, лауреат премии «Детская книга года» Совета Австралии по детской литературе в категории старшего школьного возраста (1958—1959, 1961).
  (? — 1760) — британский предприниматель, председатель Ост-Индской компании (1748, 1750, 1753).
  (? — 1278) — английский католический священник, епископ Карлайла (1257—1278).
  (1674—1733) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1730—1733).
  (1904—1986) — британский легкоатлет, участник Олимпийских игр в беге с барьерами (1928).
 Чонси, Чарльз:
  (1592—1672) — конгрегационалистский священник, президент Гарвардского колледжа (1654—1672), отец Израэля Чонси.
  (1706—1777) — британский врач, член Королевской коллегии врачей и Королевского общества (с 1740).

Военные корабли 
 «» — эскадренный миноносец типа «Бейнбридж».
 «» — эскадренный миноносец типа «Клемсон».
 «» — эскадренный миноносец типа «Флетчер».

Топоним 
  — город в округе Додж штата Джорджия (США).